São Mateus é um nome originalmente associado à personagem bíblica Mateus, discípulo de Jesus Cristo e santo da Igreja Católica, também conhecida como Levi, mas pode referir-se a diversos outros contextos, direta ou indiretamente relacionados ao original.

 Mateus (evangelista) - um dos doze discípulos de Jesus Cristo

Toponímia 
 Brasil
 São Mateus (Espírito Santo) - município do estado do Espírito Santo
 São Mateus do Maranhão -  município do estado do Maranhão
 São Mateus do Sul - município do estado do Paraná
 São Mateus (distrito de São Paulo) - distrito do município de São Paulo
 São Mateus (São Paulo) - bairro do município de São Paulo
 São Mateus (São João de Meriti) - bairro do município de São João de Meriti

 Espanha
 São Mateus (Espanha) - município da Comunidade Valenciana

 Portugal
 São Mateus de Oliveira - freguesia concelho de Vila Nova de Famalicão
 São Mateus (Madalena) - freguesia no concelho da Madalena, ilha do Pico
 São Mateus da Calheta - freguesia no concelho das Angra do Heroísmo, ilha Terceira
 São Mateus da Praia - freguesia no concelho de Santa Cruz da Graciosa, ilha Graciosa

Clubes desportivos 
 Centro Educativo Recreativo Associação Atlética São Mateus - clube de futebol do município de São Mateus, Espírito Santo

Geografia 
 Rio São Mateus (Minas Gerais)
 Rio São Mateus (Santa Catarina)

Religião 
 Catedral de São Mateus - templo católico do município de São Mateus, Espírito Santo
 Diocese de São Mateus - diocese do município de São Mateus, Espírito Santo

Ver também 
 Mateus

Desambiguações de santos
Desambiguações de topônimos